Il singolare del torneo di tennis Dayton Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitor Brian Gottfried che ha battuto in finale Eddie Dibbs 2-6, 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Brian Gottfried (Campione)
 Eddie Dibbs (finale)
 Harold Solomon (semifinali)
 Tim Gullikson (quarti di finale)

 Arthur Ashe (semifinali)
 Henry Pfister (quarti di finale)
 Jeff Borowiak (primo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dayton Open 1978